Ке́вин Кри́стофер О’Ши (; 10 июля 1925 года, Сан-Франциско, Калифорния, США — 21 февраля 2003 года, Сонома, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации и Американской баскетбольной лиге.

Биография 
О’Ши играл на позиции защитника. Выступал за студенческую баскетбольную команду университета Нотр-Дам «Нотр-Дам Файтинг Айриш». На драфте НБА 1950 года был выбран клубом «Миннеаполис Лейкерс» под общим 10 номером. За три сезона в НБА он играл в трёх разных командах: «Лейкерс», «Милуоки Хокс» и «Балтимор Буллетс», набирая по 5,2 очка в среднем за игру. Закончил профессиональную карьеру в клубе «Уилкс-Барре Баронс» из Американской баскетбольной лиги в 1953 году.

После ухода из спорта О’Ши стал сооснователем страховой компании, в которой проработал до 1992 года.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Нотр-Дам

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Уилкс-Барре Баронс»